Pengilly ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pengilly (* 1977), britischer Skeletonpilot
 Jessie Pengilly (1918–1945), australische Radrennfahrerin
 Kirk Pengilly (* 1958), australischer Rockmusiker
 Michael Pengilly (* ?), australischer Politiker